Șaibă poate avea următoarele sensuri:

 Șaibă - Piesă metalică montată pe un șurub
 Șaibă (roată de transmisie) - Roată pentru curele de transmisie
 "șaibă" (DEX)

Împrumuturi lingvistice din germană